Юрика може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Юрика (Калифорния)
 Юрика (Невада)
 Юрика (Юта)
 Юрика (окръг), окръг в Невада, САЩ
 Юрика, канадски проток